

Geografia 
 Bašanta (oggi Gorodovikovsk) – cittadina della Russia europea meridionale
 Bašanta – villaggio della Russia
 Bašanta – fiume della Russia

Persone 
 Adolfo Arenaza Basanta – politico spagnolo
 Ángel Basanta – scrittore e critico letterario spagnolo
 José Basanta – calciatore argentino

Altro 
 Basanta – nome proprio di persona indiano maschile